Omhullende (meetkunde)
 Omhullende (muziek)